Und das Leben geht weiter steht für:

 Und das Leben geht weiter (1943), US-amerikanischer Spielfilm von Clarence Brown
 Und das Leben geht weiter (1992), iranischer Spielfilm von Abbas Kiarostami
 … und das Leben geht weiter, US-amerikanischer Fernsehfilm von Roger Spottiswoode aus dem Jahr 1993